Vitamina B2
Brasilsat B2
B2 (tamanho de papel)
B-2 Spirit

Desambiguação